Дуран (Duran) Четин  (, р. 15 февраля 1964 в Конья, Турция) — турецкий писатель, преподаватель и литератор.

Биография 
Родился в 1964 году в селе Апасарайчик в округе Чумра, в иле Конья Турции. Обучался в начальной школе в том же селе, а затем в профессиональной высшей религиозной школе Чумры в 1981 году. В 1986 он окончил факультет теологии Селчукского университета. Его рассказы и статьи публиковались в изданиях: Otağı, Berceste, Yeni Kardelen, Son Çağrı, Müsvedde, Yedi İklim, Dergah, Hece, а также в местной газете. Также он публиковался на Интернет-сайтах, таких как edebistan.com, Kırkikindi, hikayeler.net, Hikayeler arşivi, Edebiyat Ufku, iz edebiyat и Sanat Alemi.

Его первая статья «İki Eylül» была опубликована в местнйо газете Eskisehir в 1990 году. Он готовил и вёл радиопередачи по многим темам. В настоящее время он готовит и ведёт программу «Our Culture world» («Наш культурный мир») на канале KONTV.

Дюран Четин является членом турецкой ассоциации писателей в Конья.

Работы на турецком

Романы 
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, Стамбул,2002,
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, Стамбул, 2004,
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, Стамбул, 2005,
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, Стамбул, 2008,
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, Стамбул, 2010,

Рассказы 
 Bir Kucak Sevgi, Beka Yayınları, Стамбул, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, Стамбул, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, Стамбул, 2003,
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, Стамбул, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, Стамбул, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Конья, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, Стамбул, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, Стамбул, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, Стамбул, 2010,

Fabls 
 Gökkuşağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, Стамбул, 2010,

Ссылки и источники 
 beyazgazete 
 Кто есть кто? 
 durancetin.com - A website dedicated to Duran Çetin

Писатели Турции
Писатели XXI века